Сюрзюр () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Ван, кантон Сене. Расположена в 13 км к юго-востоку от Вана, в 3 км от национальной автомагистрали N165. На юге территория коммуны выходит на побережье риа Бискайского залива Ривьера Пенерф (), образуемой слиянием рек Сарзо,Эпине и Пенерф.

Население (2019) — 4 724 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Симфориана XVI—XIX веков
 Часовня Святой Елены XVI—XIX веков
 Особняк Коанно XVI века, перестроенный в начале XX века; частная собственность
 Шато Грего XV века, перестроенный в XVII веке; частная собственность

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 8,2 %
 промышленность — 9,5 %
 строительство — 13,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,0 %
 государственные и муниципальные службы — 30,5 %

Уровень безработицы (2018) — 10,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 820 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сюрзюра с 2020 года занимает Ноэль Шено (Noëlle Chenot). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый блок одержал победу в 1-м туре, получив 67,44 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года